Stati Uniti d'America
 Bridgehampton – township della Contea di Sanilac, Michigan
 Bridgehampton – census-designated place della Contea di Suffolk, New York